Борт кар'єру
 Борт лави
 Борт розсипу
 Борт (мінералогія)
 Борт — бокова стінка судна.